En Pologne, Miechów peut désigner :

 Miechów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,

 Miechów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,

 Miechów, un village dans la voïvodie de Lubusz,

 Miechów, un village dans la voïvodie de Mazovie,

 Miechów, une ville dans la voïvodie de Petite-Pologne, et la gmina du même nom dont elle est le siège.